Ажуда:

 Ажуда — фрегезия в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Ажуда — фрегезия в Португалии, входит в округ Лиссабон.

См. также 
 Ажуда — королевский дворец в Лиссабоне.
 Ажуда, Салвадор и Санту-Илдефонсу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Ажуда-да-Бретанья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.